Выезд — название населённых пунктов:

Россия 
 Выездново — деревня в Буйском районе Костромской области.
 Выездново — деревня в Ярославском районе Ярославской области.